Patrick o Pat McCabe si riferisce a:

 Patrick "Pat" McCabe (1955-), scrittore irlandese;
 Patrick J. "Pat" McCabe (1988-), rugbista a 15 australiano.